El nombre de Subcarpacia puede hacer referencia a:
 Voivodato de Subcarpacia, al sureste de Polonia (tanto en el uso moderno como en el histórico).
 Rutenia subcarpática, región al suroccidente de Ucrania.
 Subcarpacia, circunscripción para el Parlamento Europeo.